Cerefolium sylvestre  puede referirse a la:
descrita por (L.) Besser en 1809 es la Anthriscus cerefolium Hoffm. 
descrita por (L.) Bub. en 1899 es la '' Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris de (L.) Hoffm.

Galería

Referencias